Mohačka mikroregija (mađ. Mohácsi kistérség) je mikroregija u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 43 naselja, u kojima ukupno živi 50.884 (2005.) stanovnika. Ukupne je površine 846,29 km2.

Sjedište mikroregije je grad Mohač.

Graniči s pečvarskom mikroregijom na sjeveru, pečuškom na zapadu, šikloškom na jugozapadu i Republikom Hrvatskom na jugu i Bačko-kiškunskom županijom na istoku.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema, osim ako nije drukčije naznačeno u tablici.

Izvori 

Mikroregije u Baranjskoj županiji